Anuk steht für:
 Anuk (Vorname)
 3-teilige Spielfilmreihe einer bronzezeitlichen Saga von Luke Gasser, siehe Anuk (Spielfilmreihe)

Siehe auch:
 Anouk, weiblicher Vorname